Териториализъм може да се отнася за:
 Феодализъм
 Еврейска териториалистка организация
 Поземлен имот